Miejscowości w Polsce
 Krzywki – część wsi Kaplonosy w województwie lubelskim, w powiecie włodawskim, w gminie Wyryki
 Krzywki-Bośki
 Krzywki-Bratki
 Krzywki-Piaski

Ukraina:
 Krzywki – wieś w obwodzie tarnopolskim
Białoruś:

 Krzywki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Łużki.